RDV steht als Abkürzung für:

 Recht der Datenverarbeitung, deutsche juristische Fachzeitschrift
 Rechtsdienstleistungsverordnung zum Rechtsdienstleistungsgesetz
 Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte, deren Vorgängerorganisation von 1951 bis 1971
 Reichsverband der deutschen Zeitungsverleger
 Reichsbahnzentrale für den Deutschen Reiseverkehr
 Rettet die Vereinsfeste, österreichische Bürgerinitiative

R.d.V. steht für:
 Rat der Volksbeauftragten, die Regierung der deutschen Novemberrevolution 1918/19

Abkürzung